Ахмет Мухамметзарифович Уразаев (литературный псевдоним Курмаши; ) — татарский поэт, педагог.

Биография 
Ахмет Уразаев родился предположительно в 1855 году в семье муллы в станице Звериноголовской Звериноголовского станичного юрта Челябинского уезда Оренбургской губернии, который относился к Войсковой территории Челябинского уезда (3-й военный отдел Оренбургского казачьего войска). Ныне село — административный центр Звериноголовского сельсовета и  Курганской области.

Псевдоним поэта «Уразаев-Алькызылджари, Аль-Курмаши»:
 Алькызылджари — по названию урочища Кызыл-жар, в котором расположен город Петропавловск, где Уразаев окончил медресе Абдулбари ахуна. 
 Аль-Курмаши — по названию деревни Курмаш Мензелинского уезда Уфимской губернии (ныне село Старое Курмашево Актанышского района Республики Татарстан), в которой был муллой его дед Мухамметсадык Уразаев.

Первоначальное обучение прошел в медресе станицы Звериноголовской, затем он учился в медресе Абдулбари ахуна в городе Петропавловске. Продолжил обучение в  в селе Кшкар Казанской губернии (ныне в Арском районе Республики Татарстан).

В 1880 году возвратился в Петропавловск и стал работать учителем.

Ахмет Уразаев скончался в 1883 году в городе Петропавловске Петропавловского уезда Акмолинской области Степного генерал-губернаторства, ныне город — административный центр Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.

Творчество 
Первое произведение «Кыйссаи Буз джигит» было написано в 1874 году в Петропавловске.

Второе произведение «Кыйссаи Тахир и Зухра» было написано в Казанской губернии ритмичной прозой на татарском и казахском языках, содержит древние арабские и персидские мотивы, элементы татарских и казахских песен и преданий. Впервые издана в Казани в 1876 году. Книга была издана более 10 раз.

Г. Сагъди отмечал, что у Курмаши были и другие произведения, но до нас дошли только «Кыйссаи Буз джигит» и «Кыйссаи Тахир и Зухра».

Примечания 

Выпускники вузов Петропавловска
Персоналии:Арский район
Татарские поэты